Кукас — топоним:

Латвия 
 Кукас (село) — село в Крустпилсском крае.
 Кукас (станция) — железнодорожная станция на линии Крустпилс — Резекне II.

Россия  
 Кукас (озеро) — озеро в северной части Республики Карелия.
 Кукас (ручей) — ручей в Республике Карелия и Ленинградской области.